

Sigle 
 Justice League of America – gruppo di supereroi dell'universo DC Comics

Codici 
 JLA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Quartz Creek di Cooper Landing (Stati Uniti)
 JLA – codice vettore ICAO di Mia Airlines